Gawain steht für:

 Gawain, Ritter der Artuslegende
 (2054) Gawain, Asteroid des Hauptgürtels
 Variante des Vornamens Gavin

Gawain ist der Familienname von:

 Shakti Gawain (1948–2018), US-amerikanische Autorin